A Rádio Serra da Capivara é uma emissora de rádio brasileira, localizada na cidade de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí. Opera em Ondas Médias, na frequência de 550 KHz.

História 
A Rádio Serra da Capivara foi fundada em 23 de outubro de 1982, a partir da outorga nº 32/82 do Ministério das Comunicações e Decreto 86.416 de 30/09/1981. A primeira emissora da região Sudeste piauiense surgiu por iniciativa de um grupo de nove acionistas, sendo o principal deles Waldemar de Castro Macedo. Nos primeiros anos, teve como diretor o jornalista Pedro Cláudio, sendo depois assumida por Régis Nogueira.

No dia 15 de junho de 1994, os transmissores da rádio foram alvos de um atentado a bomba; os principais suspeitos do crime foram o então prefeito de São Raimundo Nonato Gaspar Ferreira e um capitão da PM, que vinham sendo alvos de críticas nos programas da emissora. O caso não foi solucionado, e a emissora voltou ao ar três meses após o incidente através de bingos e doações.

Cobertura
A Rádio Serra da Capivara tem o sinal distribuído para várias cidades em três Estados, destacando-se:
 No Piauí: Eliseu Martins, Anísio de Abreu, Avelino Lopes, Bertolínia, Bom Jesus, Bonfim do Piauí, Campinas do Piauí, Canavieira, Canto do Buriti, Caracol, Colônia do Gurguéia, Cel. José Dias, Curimatá, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Morro Cabeça no Tempo, Jurema, João Costa, Fartura, Flores do Piauí, Floriano, Isaías Coelho, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jerumenha, Lagoa do Barro do Piauí, Manoel Emídio, Paes Landim, Paulistana, Queimada Nova, Redenção do Gurgueia, Rio Grande do Piauí, Santa Luz, Santo Inácio do Piauí, São Braz do Piauí, São Francisco do Piauí, São João do Piauí, São José do Peixe, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Socorro do Piauí, Várzea Branca, Conceição do Canindé, Guaribas, Gervásio Oliveira, Itaguaçú e Pavussu.
 Na Bahia: Barra, Buritirama, Xique-Xique, Casa Nova, Iguaçu da Bahia, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Campo Alegre de Lourdes.
 Em Pernambuco: Afrânio e Petrolina.

Programação
A Rádio Serra da Capivara apresenta uma extensa programação local, mesclando programas musicais e noticiosos bem como espaços terceirizados.
 Jornal da Manhã
 Capivara Esportiva
 Manhã 550
 Desfile Musical
 Jornal Factorama
 Programa Francisco Barbosa
 Se Liga Sertão
 Ecos Diocesanos
 Luz da Esperança
 Toca do Forró
 Bregão Apurado
 O Trabalho Continua
 Sábado Musical
 Domingo Musical

Locutores 

 Sérgio Silva
 Sérgio Negreiros
 Francisco Barbosa
 Jaérton Negreiros
 Mário Rodrigues

Ligações externas 

 Página Oficial: http://www.radioserradacapivara.com.br/

Referências 
Serra da Capivara
Estações de rádio fundadas em 1982